Neptunova kašna může být:

v Česku
 Neptunova kašna (Olomouc)
 Neptunova kašna (Dvorce)
 Neptunova kašna (Jihlava)
 Neptunova kašna (Liberec)
 Neptunova kašna (Náměšť nad Oslavou)
 Neptunova kašna (Písek)
 Neptunova kašna (Valtice)

ve světě
 Neptunova kašna (Bologna)
 Neptunova kašna (Berlín)
 Neptunova kašna (Florencie)
 Neptunova kašna (Madrid)
 Neptunova kašna (Messina)
 Neptunova kašna (Neapol)
 Neptunova kašna (Řím)
 Neptunova kašna (Trento)
 Fontána di Trevi v Římě

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno